Estrat (geologia), capa de roca o sòl amb unes característiques pròpies que la distingeixen
 Estrat (botànica), nivell d'estratificació vertical d'una població vegetal, cadascun caracteritzat per un microclima i una fauna específics
 Estrat o estratus, tipus de núvols baixos que formen un mantell nuvolós estès i força uniforme
 estrat social, grup d'individus d'una societat diferenciat de la resta en base a criteris socioeconòmics com ara la riquesa, el gènere, la raça, el nivell educatiu o l'edat, vegeu estratificació social
 Estrat basal o estrat germinatiu, capa més profunda de les cinc capes de l'epidermis, la coberta externa de la pell dels mamífers